Calma – stato emotivo
 Calma – genere di molluschi nudibranchi
 Calma – singolo di Pedro Capó del 2018
 Calma (Remix) – singolo di Pedro Capó e Farruko del 2018